

Codici 
 VIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Perez Alph, El Vigía, Venezuela

Botanica 
 Vig. – abbreviazione standard dell'autore botanico Louis Guillaume Alexandre Viguier